O Império Clube de Portugal foi uma equipa de futebol da cidade de Lisboa, Portugal. Foi fundado em 26 de setembro de 1948 e cessou a sua atividade em 1991. A sua sede situava-se na Calçada da Picheleira, freguesia do Beato.

História 

 1948 : fundação do clube com o nome Império Clube de Portugal"
 1991 : Extinção

Clubes de futebol de Lisboa
Clubes de futebol extintos de Portugal
Clubes de futebol fundados em 1948
Fundações em Portugal em 1948
Clubes de futebol extintos em 1991
Extinções em Portugal em 1991